

Geografia
 San Candido – comune dell'Alto Adige, in lingua tedesca Innichen
 San Candido – frazione di Murisengo in provincia di Alessandria
 San Candido – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno

Santi 
 San Candido – uno dei martiri della legione tebana
 San Candido – martire a Roma ad Ursum pilleatum
 San Candido – martire di Alessandria con Piperione Bibliotheca Sanctorum
 San Candido – forse vescovo di Reims
 San Candido – martire romano venerato a Cingoli, dono del Cardinal Verospi alla vecchia collegiata di S. Maria, si tratta di un corpo santo, ora nella Cattedrale di S. Maria Assunta
 San Candido – martire con sei compagni di fede in Africa (15 dicembre)
 San Candido – martire nel V secolo con Fermo, Feliciano e Fortunato
 San Candido – vescovo, martire a Sebaste, in Armenia, con san Cirione o Quirino identificati con i patroni a Montaldo di Castro, ma certamente quest'ultimi sono un corpo santo
 San Candido – vescovo di Treviri
 San Candido di Volterra